Pokožková buňka má více významů:
 keratinocyt – pokožková buňka u obratlovců, např. u člověka
 pokožková buňka rostlin – viz článek pokožka (rostliny)